Міста Бразилії.

У Бразилії рівень урбанізації становить 87,7 % На 2021 рік в країні налічувалося 326 міст із населенням понад 100 тисяч мешканців. 17 міст мають населення понад 1 мільйон, 31 місто - від 500 тисяч до 1 мільйона, 67 міст - від 250 до 500 тисяч, 110 міст - від 100 до 250 тисяч.

Нижче перелічено місті із населенням понад 500 тисяч мешканців.

Примітки

Джерела 
 Населення міст Бразилії

Бразилія

Списки:Бразилія